Andreas Cellarius, théologien allemand (1503-1562) ;
 Andreas Cellarius, cartographe néerlando-allemand (v. 1596–1665).